Echitație a fost prezent la Jocurile Olimpice de la Jocurile Olimpice din 1900 de la Paris în 1900, cu excepția edițiilor din 1904 și din 1908.

Clasament pe medalii 
Legendă
 România

Sportivii cei mai medaliați
Dresaj

Întreceri

 Sărituri la obstacole

Legături externe
 La Comitetul International Olimpic:
  Equestrian / Dressage
  Equestrian / Eventing
  Equestrian / Jumping
  Equestrianism  pe Sports Reference